Prinz von Großbritannien bezeichnet folgende Personen:
 Frederick Augustus, Duke of York and Albany Prinz von Großbritannien und Irland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Bischof von Osnabrück (1763–1827), Fürstbischof des Hochstifts Osnabrück und britischer Feldmarschall 
 Ernst August (V.) Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland (1954), Oberhaupt des ehemals königlichen Hauses Hannover und des ehemals herzoglichen Hauses von Braunschweig, siehe Ernst August von Hannover (1954) 
 Friedrich Wilhelm, Prinz von Großbritannien (1750–1765), Angehöriger der britischen Königsfamilie